Fotbal je obecný název pro několik podobných sportů a dále také pro několik společenských her. 

Konkrétně se může jednat o: 

sportovní soutěže
 fotbal (též kopaná) – ve většině zemí se slovem fotbal rozumí právě tento sport
 americký fotbal – nejběžnější v USA
 australský fotbal – běžný v Austrálii

společenské hry
 stolní fotbal – společenská mechanická hra
 slovní fotbal – společenská slovní hra

Související články 
Existuje mnoho dalších sportů více či méně podobných či inspirovaných fotbalem. Jsou to například:
 futsal
 ragby